En Pologne, Grodzisko peut désigner :

dans la voïvodie de Łódź
 Grodzisko, village du powiat de Łęczyca
 Grodzisko, village du powiat de Łódź-est 
 Grodzisko, village du powiat de Radomsko

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Grodzisko, village du powiat de Gostyń
 Grodzisko, village du powiat de Leszno
 Grodzisko, village du powiat de Pleszew

dans la voïvodie d'Opole
 Grodzisko, village du powiat de Kędzierzyn-Koźle
 Grodzisko, village du powiat d'Olesno
 Grodzisko, village du powiat de Strzelce Opolskie

dans la voïvodie de Poméranie
 Grodzisko, village du powiat de Człuchów
 Grodzisko, village du powiat de Kartuzy

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Grodzisko, village du powiat de Gołdap
 Grodzisko, village du powiat de Pisz

autres voïvodies 
 Grodzisko, village de la voïvodie de Mazovie
 Grodzisko, village de la voïvodie de Petite-Pologne
 Grodzisko, village de la voïvodie des Basses-Carpates
 Grodzisko, village de la voïvodie de Podlachie
 Grodzisko, village de la voïvodie de Silésie
 Grodzisko, village de la voïvodie de Sainte-Croix